(littéralement « être avec toi » en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 , film dramatique japonais de Nobuhiro Doi (2004)
 , film mélodramatique sud-coréen de Lee Jang-hoon (2018)

Musique 
 , chanson de la chanteuse coréenne BoA (2008)
 , chanson du groupe américain The Bangles (1988)
 , chanson du chanteur espagnol Enrique Iglesias (1999)
 , chanson du groupe britannique Atomic Kitten (2002)
 , single du groupe japonais MAX (2004)
 , chanson du groupe irlandais Director (2007)
 , chanson du groupe britannique Erasure (2011)
 , album de la chanteuse japonaise Megumi Nakajima (2012)

Série télévisée 
  (), série télévisée chinoise diffusée en 2015 sur SET Metro